Ча́рлз або Ча́рльз () — англійське ім'я, прізвище або топонім.

Персоналії 
Ім'я:
 Чарлз III — король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй.
 Чарлз Беббідж (1792 — 1871) — англійський математик, винахідник першої обчислювальної машини.
 Чарлз Роберт Дарвін (1809—1882) — англійський учений, творець теорії еволюції.
 Чарлз Дауес (1865—1951) — американський діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1925.
 Чарлз Діккенс (1812—1870) — англійський письменник.
 Чарлз Доу — американський журналіст, співзасновник «The Wall Street Journal», автор промислового індекса Доу-Джонса.
 Чарлз Шеррінгтон — англійський учений.
 Чарлі Чаплін (1889—1977) — англійський та американський кіноактор-комік.
 Чарлз Денс — британський актор, сценарист, режисер та продюсер.

Прізвище:
 Джон Чарлз (; 1931—2004) — валлійський футболіст, нападник
 П'єр Чарлз (; 1954—2004) — домінікський політик, прем'єр-міністр країни у 2000—2004 роках
 Пітер Чарлз (; 1960) — ірландський та британський вершник, олімпійський чемпіон
 Рей Чарлз (; 1930—2004) — американський джаз- і блюзмен
 Тіна Чарлз ( 1988) — американська баскетболістка, олімпійська чемпіонка
 Флавіана Бахаті Чарльз — юристка із Танзанії та виконавчий директор з питань бізнесу і прав людини Танзанії (BHRT).

Топоніми 
 Чарльз () — річка в штаті Массачусетс, США
 Чарльз-Маунд () — пологий пагорб на півночі округу Джо-Дейвісс штату Іллінойс, США